Loona — многозначный термин:
 :et:Loona — деревня в Эстонии;
 Loona — нидерландская певица;
 Loona — южнокорейская женская группа;
 Loóna — мобильное приложение. См. также 
 Луна (значения)